2 de 8 amb folre, castell de 8 pisos d'alçada i dues persones per pis al tronc, que és reforçat per un folre al pis de segons.
 2 de 8 sense folre, castell de 8 pisos d'alçada i dues persones per pis al tronc.